Пакенем — британская фамилия, имеющая множество форм передачи на русский язык (Пакенхэм, Пэкинхэм, Пакенэм, Пакенхейм и т.д.)

Наиболее известные носители фамилии происходят из аристократического рода, глава которого носит титул графа Лонгфорда (см.).

Выходцами из этой семьи являются (в хронологическом порядке):
 Пакенем, Томас (1757—1836) — британский адмирал.
 Пэкинхэм, Кэтрин (1773—1831) — супруга британского военачальника герцога Веллингтона.
 Пакенем, Эдвард (1778—1815) — британский генерал, шурин герцога Веллингтона, британский главнокомандующий в ходе Англо-американской войны 1812 года.
 Пакенхейм, Уильям, 4-й граф Лонгфорд (1819—1887) — британский политик
 Пакенем, Уильям Кристофер (1861—1933) — британский адмирал.
 Пакенем, Фрэнк, 7-й граф Лонгфорд (1905—2001) — британский политик, известный деятель лейбористской партии, один из ключевых инициаторов декриминализации гомосексуальности в Великобритании.

В честь генерала Эдварда Пакенхэма названы:

 Пакенхэм (Онтарио) — город в Канаде, в 1998 году вошедший в состав города Миссисипи-Миллс. 
 Пакенхэм (Виктория) — пригород (город-спутник) Мельбурна, Австралия.

В честь адмирала Томаса Пакенема названы:
 :en:HMS Pakenham — три британских военных корабля. 

Кроме того:
 Пакеннхэм (Саффолк) — деревня в Англии.